Søbjerg kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Søbjerg (Bording Sogn) – et areal og en bebyggelse og et ejerlav i Bording Sogn
 Søbjerg (Møn) – en bebyggelse i Borre Sogn
 Søbjerg (Dreslette Sogn) – en bebyggelse i Dreslette Sogn
 Søbjerg (Gelsted Sogn) – en bebyggelse i Gelsted Sogn
 Søbjerg (Højby Sogn) – en bebyggelse i Højby Sogn
 Søbjerg (Slaglille Sogn) – en bebyggelse i Slaglille Sogn